Ivan Božić (1915-1977), un médiéviste et académicien serbe ;
 Ivan Božić (né en 1997) un joueur de football bosnien.